Evans Corner ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Evans Corner (Maine), im Waldo County
 Evans Corner (New Jersey), im Burlington County
 Evans Corner (New York), im Seneca County